Підпільна (притока Самари)
 Підпільна — протока Дніпра на березі якої у 1734—1775 роках була розташована остання Запорізька Січ (Нова Січ).